Moncontour puede referirse a: 
 Moncontour, comuna francesa situada en Côtes-d'Armor.
 Moncontour, comuna francesa situada en Vienne.